Richmond este un nume comun de localități și de locuri din arealul limbii engleze, care se poate referi la

Localități

Africa de Sud 

 Richmond, Africa de Sud
 Richmond, KwaZulu-Natal

Australia 

 Richmond, statul New South Wales
 Richmond, statul Queensland
 Richmond, statul South Australia
 Richmond, statul Tasmania
 Richmond, statul Victoria

Canada 

 Richmond, British Columbia
 Richmond, Calgary
 Richmond, Ontario
 Richmond Hill, Ontario
 Richmond, Nova Scotia
 Richmond, Prince Edward Island
 Richmond, Quebec

Jamaica 

 Richmond, Jamaica

Noua Zeelandă 

 Richmond, Noua Zeelandă

Regatul Unit 

 Richmond, Canterbury
 Richmond, North Yorkshire
 Richmond, South Yorkshire
 Richmond, Londra
 Richmond upon Thames (burg), un burg al Londrei

 Statele Unite 

 Comitate 

 Comitatul Richmond, numele a mai multe comitate

 Localități 

 Richmond, Virginia, capitala statului Virginia și unul dintre cele mai importante orașe numite Richmond
 Richmond, statul 
 Richmond District, San Francisco, California
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond Township, Michigan
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, Portland statul Oregon
 Richmond Township, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, statul 
 Richmond, comitatul Shawano, statul 
 Richmond, comitatul Saint Croix, statul 
 Richmond, comitatul Walworth, statul

Alte utilizări 

 Richmond (țigări)
 Castelul Richmond, în North Yorkshire, Anglia
 Richmond F.C., club englez de rugby
 Richmond International Raceway, din Richmond, Virginia, statul 
 Richmond Palace, Anglia

Nume proprii